Gold standard – in economia, sinonimo di sistema aureo
Gold standard – in medicina, l'esame diagnostico più accurato per confermare un dubbio diagnostico
Gold standard – marchio di qualità per progetti che si propongono di ridurre le emissioni di anidride carbonica, sviluppato dal WWF e altre organizzazioni non governative